DAX (производное от , на рынке указан как GER30) — важнейший фондовый индекс Германии. Индекс вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций крупнейших акционерных компаний Германии (при этом капитализация рассчитывается лишь на основе акций, находящихся в свободном обращении). Индекс учитывает также полученные в виде дивидендов доходы по акциям, предполагая, что дивиденды реинвестируются в акцию, по которой был получен данный дивиденд. Таким образом, индекс отражает суммарный доход по капиталу.

DAX был создан 1 июля 1988 года. Вычисляется компанией Deutsche Börse AG. В конце 2020 года Deutsche Börse после консультаций принял решение увеличить состав индекса на десять дополнительных компонентов с целью более полно отражать современную структуру экономики Германии.  Также из-за скандала вокруг Wirecard кандидаты в DAX 40 должны два года работать с прибылью, а также регулярно представлять не только годовые и полугодовые, но и квартальные отчеты, прошедшие определенный аудит. 20 сентября 2021 года стал первым торговым днем DAX 40.

После завершения торгов на бирже Deutsche Börse AG рассчитывает индекс L-DAX (), который является индикатором развития индекса DAX после закрытия биржи. Расчёт L-DAX производится на основе цен акций на Франкфуртской бирже в рабочие дни биржи с 17:30 до 20:00 по Центрально-европейскому времени.

Также индекс DAX значительно влияет на динамику развития Европейской валюты.

Список компаний, входящих в DAX 
Актуальную информацию о списке компаний, охваченных индексом DAX, можно получить на официальной странице Франкфуртской фондовой биржи (на английском). Ниже представлен список компаний, входящих в листинг DAX по состоянию на август 2022 года.

Расчёт индекса 
При вычислении DAX используются цены акций на электронной бирже XETRA. Вычисление индекса производится в рабочие дни биржи с 9:00 до 17:30 по Центрально-европейскому времени.

Расчёт идёт по формуле индекса Ласпейреса, где цены акций выбранных котирующихся компаний взвешиваются в соответствии с их рыночной капитализацией. В расчёт включаются только акции в свободном обращении. Если капитал компании разделен на несколько категорий акций (например, простые акции и привилегированные акции), используется категория с более высокой ликвидностью.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Deutsche Börse (на русском)
 DAX MOBILE

Европейские фондовые индексы
Экономика Германии